Maria de la Mercè de Borbó (Madrid 1880 - 1904) va ser princesa d'Astúries des del seu naixement i fins a la seva mort, primer com a hereva del seu pare el rei Alfons XII d'Espanya i després per ser-ho del seu germà el rei Alfons XIII d'Espanya.

Filla primogènita del rei Alfons XII d'Espanya i de l'arxiduquessa Maria Cristina d'Habsburg-Lorena es casà el 1901 amb el príncep Carles de Borbó-Dues Sicílies. La parella tingué tres fills:

 SAR l'infant Carles de Borbó-Dues Sicílies nat a Madrid el 1902 i mort el 1964. Es casà amb la princesa Alícia de Borbó-Parma.
 SAR l'infant Ferdinando (1903-1905)
 SAR la infanta Isabella (1904-1985), casada amb el Comte Jan Zamoyski (1900-1961).

La seva mort prematura ocasionà el segon casament del seu espòs amb la princesa Lluïsa d'Orleans el 1908.

Infants d'Espanya
Prínceps de les Dues Sicílies
Prínceps d'Astúries
Dinastia borbònica
Nobles madrilenys
Morts a Madrid
Morts per trastorn puerperal
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Polítics madrilenys
Naixements del 1880
Morts el 1904